Der Begriff Hauptmenü kann für folgende Themen stehen:

für die meist wichtigste warme Speise in einem Restaurant, siehe Menü
für das erste bzw. wichtigste Menü in einem Computerprogramm, siehe Menü (Computer)